Гидравлика:
 Гидравлика — прикладная наука о законах движения и равновесия жидкостей и способах приложения этих законов к решению задач инженерной практики
 Гидравлика — предприятие в Уфе
 Гидравлика — фильм 2010 года